Нордхорн (, ) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Графство Бентхайм. Население составляет 53 052 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 149,64 км². Официальный код — 03 4 56 015.

Население

Климат 
Средняя годовая температура — 8,5 °C, среднее годовое атмосферное давление — 761.5 гПа, а уровень годовых осадков колеблется от 700 до 800 мм. Климат субатлантический, для него характерно достаточно тёплое лето и довольно холодная зима.

Известные уроженцы 
 Кистемакер, Иоанн-Иакинф (1754—1834) — немецкий филолог.
 Бринк, Бернхард (р. 1952) - немецкий эстрадный певец и телеведущий

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии
Районные центры Нижней Саксонии